Магомед Эльдарович Рамазанов (22 мая 1993; Октябрьское, Хасавюртовский район, Дагестан, Россия) — российский и румынский борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы, обладатель Кубка мира, призёр чемпионата России.

Карьера 
Вольной борьбой начал заниматься с 7 лет в родном селе Октябрьское. В детстве с отцом бегал от своей школы до границы села Новогагатли, что составляло около 3 км. После переезда в Астрахань занимался у Хайбулы Абдулаева и Абубакара Маджидова. После чего перебрался в Москву, где занимался у Ихаку Гайдарбекова на протяжении полутора лет, там же и познакомился со своим нынешним тренером В. А. Биязем. На одном из турниров его заметил Магомед Гусейнов и попросил перебраться в Хасавюрт, с 2015 года Магомед занимается в УОР. В сентябре 2018 года под руководством тренера Евгения Иванова одержал победу в весовой категории до 79 кг на турнире памяти Циолковского в Польше. В марте 2019 года в составе сборной России стал победителем Кубка мира в Якутске. В мае 2019 года одержал победу на турнире имени Али Алиева в Каспийске. В июле 2019 года стал бронзовым призёром чемпионата России в Сочи. В августе 2019 года выиграл турнир в Минске на призы Александра Медведя.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 79 кг Магомед в схватке за чемпионский титул уступил спортсмену из Белоруссии Магомедхабибу Кадимагомедову и завоевал серебряную медаль европейского первенства.

В январе 2022 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Румынию, которую тренирует Юсуп Абдусаламов.

Личная жизнь 
После окончания 9 класса октябрьской школы поступил на юридическое отделение Астраханского политехнического колледжа. А затем поступил и окончил юридический факультет Астраханского государственного университета. Его младший брат Рамазан, также борец. Женат, воспитывает сына.

Спортивные результаты 
 Межконтинентальный Кубок 2016 — ;
 Всемирные игры военнослужащих 2018 — ;
 Кубок мира по вольной борьбе 2019 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2019 — ;
 Гран-при Иван Ярыгин 2020 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2020 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2021 — ;

Примечания

Ссылки 
 Победитель и участник международных турниров памяти Ивана Ярыгина и Али Алиева
 

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Румынии
Выпускники Астраханского государственного университета